Liu Zhi ist der Name von:

 Liu Zhi (Gelehrter) () (1660–1745), Hui-chinesischer Gelehrter des Islam 
 Liu Zhi () (156 v. Chr.–87 v. Chr.), Kaiser der Han-Dynastie in China, siehe Han Wudi 
 Liu Zhi () (132–168),  Kaiser der Han-Dynastie in China, siehe Han Huandi
 Liu Zhi (Kuomintang) () (1892–1971), Militär und Politiker in der Republik China